Петр Финнерти (, 1766—1822) — известный ирландский публицист, печатник, издатель и журналист в Дублине и Лондоне, связанный с радикальными, реформаторскими и демократическими идеями.

В 1797 г. издавал в Ирландии националистскую газету «The Press». Из-за одной резкой статьи был приговорен к заключению в тюрьме (во время восстания 1798 года) и к выставлению у позорного столба. Ирландские лидеры сопровождали его на площадь, где толпа устроила ему горячую овацию.

В 1809 г. он сопровождал в качестве корреспондента газеты «» экспедицию в Вальхерен. Лорд Кестлри, которому не понравились статьи Финнерти, отослал его в Англи. Финнерти написал против министра памфлет, за что был приговорен судом к заключению в тюрьме на 18 месяцев. По публичной подписке в пользу Финнерти было собрано 2000 фунтов стерлингов.

Финнерти вернулся в Morning Chronicle, но, поскольку его все чаще напивался, в последние годы перед смертью в 1822 году он исчез из поля зрения общественности.

Примечания 

Публицисты